Банон — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Банон — кантон у Франції, в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Банон — м'який французький сир з козячого молока.